A Estrada (kastilisch La Estrada) ist eine galicische Stadt in der Provinz Pontevedra im Nordwesten Spaniens mit 20.891 Einwohnern (Stand 2016).

Die Stadt liegt in einem dichtbevölkerten gebirgigen Gebiet etwa 24 Kilometer südöstlich von Santiago de Compostela. Wichtigste Industriezweige sind die Holzwirtschaft und die Verarbeitung von Milchprodukten.

Zu den Sehenswürdigkeiten zählen eine romanische Kirche in Moreira sowie das Gutshaus und die Gärten von Oca (Pazo de Oca) aus dem 16./17. Jahrhundert. Etwas nördlich der Stadt an der Ulla befindet sich die bei Wanderern beliebte Schlucht San Xóan de Cova.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Galicien